Hallington (Lincolnshire) een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Hallington (Northumberland) een plaats in het Engelse graafschap Northumberland